Лиува  (Liuva) е име на:

 Лиува, национален парк в Замбия
 Лиува I, крал на вестготите (567–572) в Испания
 Лиува II, крал на вестготите (601-603) в Испания